ID3 může znamenat:

 Algoritmus ID3 (Iterative Dichotomiser 3) – algoritmus pro vytváření rozhodovacích stromů
 ID3 tag – formát metadat v hudebních souborech